Franciaország
Pers, település Cantal megyében
Pers, település Deux-Sèvres megyében